SS Cotopaxi:

 SS Cotopaxi — морское судно компании Pacific Steam Navigation Company (1).
 SS Cotopaxi — морское судно компании United States Shipping Board.
 SS Cotopaxi — морское судно компании Pacific Steam Navigation Company (2).

См. также 
 Котопахи